Navafría kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navafría (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Navafría (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar